Bojonegoro (regentschap), een regentschap in Oost-Java, Indonesië
 Bojonegoro (onderdistrict), een onderdistrict en stad in dit regentschap